Дагба Доржиевич Дондуков (15 февраля 1915, село Шанаа, Верхнеудинский уезд, Забайкальская область — 7 марта 1982, Улан-Удэ) — советский бурятский театральный актёр, народный артист РСФСР (1976).

Биография 
Дагба Доржиевич Дондуков родился 15 февраля 1915 года в улусе Шанаа Харганатской волости (сейчас Кижингинский район, Бурятия). С 1926 года учился в школе в Зун-Шанаа, затем — в селе Эдэрмэг. Участвовал в художественной самодеятельности.

В 1933 году по совету и приглашению знаменитого земляка Чойжинимы Генинова поступил во вновь открытый Бурятский драматический театр. Одновременно с игрой в театре в 1938 году окончил театрально-музыкальное училище. Был исполнителем характерных и комедийных ролей, актёр самобытного дарования, созданные им образы отмечены ярким национальным колоритом.

В 1939 году воевал на Халхин-Голе. Участвовал в Великой Отечественной войне. С 1941 по 1942 годы служил в 51-м стрелковом полку 26-й гвардейской мотострелковой Восточно-Сибирской Городокской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. Участник битвы под Москвой. В 1942 году был тяжело ранен, после лечения вернулся на родину.

За почти 50 лет работы в театре сыграл сотни ролей. Участник первой (1940) и второй (1959) декад бурятского искусства и литературы в Москве. В 1965, 1972, 1978 годах выезжал на гастроли в МНР.

Умер 7 марта 1982 года.

Награды и премии 
 Знак «Участнику боёв у Халхин-Гола» (МНР).
 Медаль «За отвагу в боях на Халхин-Голе», медали «30 лет», «40 лет» Халхин-Гольской битвы (МНР).
 Орден Отечественной войны II степени (1985).
 Медаль «За трудовое отличие» (1940).
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946).
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1966).
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1976).
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота» (1948).
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1969).
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (1979).
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).
 Народный артист Бурятской АССР (1959).
 Заслуженный артист РСФСР (1.11.1973)
 Народный артист РСФСР (13.09.1976).

Работы в театре 
 «Два друга» Н. Балдано 
 «Кнут Тайши» Намсараева — Гончик
 «Огни на реке» Батожабая — Шагтами
 «Гроза» А. Островского — Тихон
 «Женитьба» Н. Гоголя — Подколесин
 «Тайфун» Цао Юя — Лу Да Хай
 «Барометр показывает бурю» Батожабая — Ранжуров
 «На той стороне» Барянова — Нецветаев
 «Калиновая роща» А. Корнейчука — Ветровой
 «Слуга двух господ» К. Гольдони — Флориндо Аретузи
 «Отелло» У. Шекспира — Людовико
 «Пять пальцев руки» Лодойдамбы — Хунчанари 
 «Семьдесят небылиц» Ч. Ойдова — Галдан-Ноен
 «Кремлёвские куранты» Н. Погодина
 «Горе от ума» Н. Гоголя
 «У истока родника» — колхозник Галши
 «Пламя великого костра» Н. Балдано — Найдан Максаров
 «Чужое горе» Д. Дылгырова

Фильмография 
  — Пржевальский — монгольский пастух
  — Песня табунщика — табунщик (как Д. Дандуков)
  — Последний угон — Балбар
  — Стеклянные бусы — Афанасий

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Персоналии:Бурятский театр драмы имени Хоца Намсараева
Народные артисты Бурятской АССР
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)